Сенюга — название рек:

Россия 
 Сенюга (приток Падомы) — река.
 Сенюга (приток Устьи) — река.